De Grand Prix-wegrace van Australië 1997 was de vijftiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1997. De race werd verreden op 5 oktober 1997 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Max Biaggi werd voor het vierde seizoen op een rij gekroond tot 250 cc-kampioen met een tweede plaats in de race, wat genoeg was om zijn concurrenten Tetsuya Harada en Ralf Waldmann voor te blijven.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Eindstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1997
Australië